Vrakkläpparna är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 41 kilometer öster om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors. 
Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 220 meter i nord-sydlig riktning. 

Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km väster om Vrakkläpparna.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö